Aye Diop (Dahra, Senegal, 23 de julio de 2002), es un futbolista senegalés que juega de delantero y su equipo actual es el  ATSV Stadl-Paura con sede en Stadl-Paura en Austria.

Trayectoria 
Inmigró a España en 2010. El  fútbol no era de su complacencia, practicó el deporte chino Kung-fu y encontró oportunidades deportivas de clubes, emprendió a jugar fútbol como pasatiempo. 

Comenzó jugando en el equipo de su vecindario y una temporada posterior fue fichado por el Real Club Deportivo Espanyol. Posteriormente fichó con el Club de Fútbol Damm, estuvo 5 temporadas. En 2021 fichó por el club Silva Sociedad Deportiva.

Ulteriormente recibió una oferta del Club Deportivo de la Coruña, fue campeón juvenil en España. El ATSV Stadl-Paura lo fichó y participó en la Copa de Austria y en la Liga Regional de Austria en las temporadas 2021-22.

Estadísticas

Clubes 
Fuentes: Transfermarkt - Soccerway

Referencias 

Futbolistas de Senegal